The Big City (1928), een film uit 1928
Big City (1937), een film uit 1937
Big City (1948), een film uit 1948
Big City (single), een lied uit 1978 en 1993 (2e versie)
Big City (bordspel), een bordspel